

Мічурінськ — місто, Мічурінський район, Тамбовська область
 Мічурінськ — село, Шаранський район, Башкортостан

Див. також 
 Мічурінське
 Мічурінський